Больша́я Ела́нь — село в Усольском районе Иркутской области России. Административный центр Большееланского муниципального образования.

Находится примерно в 20 км к югу от районного центра — города Усолье-Сибирское.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году в селе проживали 1542 человека (717 мужчин и 825 женщин).

Люди, связанные с селом 
 Одоевский, Александр Иванович — декабрист, жил на поселении в Еланской слободе в 1833—1835 гг.
 Штейнгель, Владимир Иванович — декабрист, жил на поселении в 1835—1837 гг.
 Муравьёв, Артамон Захарович — декабрист, жил на поселении в 1839—1840 гг.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Усольского района (Иркутская область)